Мелье́ ():

 Мелье (Petit meslier и Meslier Saint-François) — сорт белого винограда во Франции.
 Мелье, Жан (1664—1729) — французский священник, революционный утопист-коммунист.
 Мелье — река в Бельгии.

См. также 
 Мельер
 Мельес